Кольцово — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области России.

География 
Село находится в центральной части региона, в зоне хвойно-широколиственных лесов, при автодороге .

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с коротким умеренно тёплым летом и холодной продолжительной зимой. Среднегодовая температура воздуха — 3,6 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) — −13 °C (абсолютный минимум — −42 °C); самого тёплого месяца (июля) — 18,5 °C (абсолютный максимум — 37 °С). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 500—600 мм, из которых две трети выпадает в тёплый период.

История 
До 1938 г. носила название Кобелево.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Доступна автотранспортом. Автобусная остановка «Кольцово».

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Бор
переименованные населённые пункты Нижегородской области